Пинон:

 Пинон — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна.
 Пинон, Доминик (род. 1955) — французский актёр.
 Пинон, Паскаль — цирковой артист.